Le sinagot est un petit bateau à voile du port de Séné.
 C'est également le nom des habitants de Séné : les Sinagots.